Kofler ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Adelheid Kofler (1889–1985), österreichische Erfinderin, Mineralogin und Augenärztin
 Alex Kofler (* 1978), italienischer Hörfunkredakteur und Journalist
 Alexander Kofler (* 1986), österreichischer Fußballtorwart
 Alexandra Kofler (* 1957), österreichische Ärztin und Krankenhausdirektorin

 Anna Kofler (* 1997), österreichische Staatsmeisterin im Ultracycling 2021
 Andreas Kofler (* 1984), österreichischer Skispringer
 Andreas Kofler (Rennfahrer) (* 2004), österreichischer Motorradrennfahrer
 Anton Kofler (1855–1943), österreichischer Politiker (DnP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Astrid Kofler (* 1965), italienische Journalistin, Filmemacherin und Schriftstellerin

B 
 Bärbel Kofler (* 1967), deutsche Informatikerin, Sprachwissenschaftlerin und Politikerin (SPD)
 Bernd Kofler (* 1964), österreichischer Gitarrist, Komponist und Buchautor
 Betty Kofler (1868–1933), österreichische Opernsängerin (Mezzosopran)

C 
 Christiane Kofler (* 1966), deutsche Medienunternehmerin und -managerin, siehe Christiane zu Salm

D 
 David Kofler (1922–2012), erster deutscher Schulamtsleiter Südtirols

E 
 Edward Kofler (1911–2007), polnisch-schweizerischer Mathematiker
 Elias Kofler (* 2000), österreichischer Handballspieler
 Erich Kofler (1916–1994), Südtiroler Schriftsteller und Heimatkundler
 Ernst Kofler-Truniger (1903–1990), Schweizer Kaufmann, Kunstsammler und Händler

F

G 
 Georg Kofler (* 1957), italienischer Manager und Unternehmer
 Georg Kofler (Rechtswissenschaftler) (* 1977), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Gerhard Kofler (1949–2005), italienisch-österreichischer Schriftsteller
 Gudrun Kofler (* 1983), italienisch-österreichische Politikerin (FPÖ)

H 
 Hans Kofler (1896–1947), österreichischer Arabist und Semitist
 Heinrich Kofler (* 1930), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Herbert Kofler (1949–2019), österreichischer Ökonom

J 
 Johann Kofler (1838–1906), österreichischer Politiker, Bürgermeister von Sterzing

K 
 Karl Kofler (1940–2020), österreichischer Kameramann
 Karl Gustav Kofler (1866–1924), deutscher Verwaltungsjurist und bayerischer Staatsminister
 Klaus Kofler (* 1981), italienischer Rennrodler
 Klaus Peter Kofler (* 1964), deutscher Gastronom

L 
 Lea Kofler (* 2000), österreichische Handballspielerin
 Leo Kofler (1907–1995), österreichisch-deutscher Philosoph, Historiker und Politikwissenschaftler

M 
 Manuel Kofler (* 1980), deutscher Eishockeyspieler
 Marco Kofler (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Maria Kofler, österreichische Solokünstlerin und Multiinstrumentalistin
 Matthias Kofler (* 1981), österreichischer Schauspieler
 Maximilian Kofler (* 2000), österreichischer Motorradrennfahrer

 Michaela Kofler (* 1977), österreichische Skirennläuferin

P 
 Peter Kofler (* 1979), Organist und Cembalist
 Peter Joseph Kofler (1700–1764), österreichischer Politiker, Bürgermeister von Wien

R 
 Robert Kofler, deutscher Handballspieler

T 
 Thomas Kofler (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Tina Kofler (1872–1935), österreichische Grafikerin, Malerin und Betreiberin einer Malschule

U 
 Ulrike Kofler (* 1974), österreichische Filmeditorin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin

W 
 Walter Kofler (* 1945), österreichischer Sozialmediziner
 Waltraud Kofler-Engl (* 1959), italienische Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin
 Werner Kofler (1947–2011), österreichischer Schriftsteller
 Wilhelmine Kofler (1802–1866), österreichische Wohltäterin
 Wolfgang Kofler (* 1970), italienischer Altphilologe

Siehe auch 
 Koffler

Familienname
Deutscher Personenname